Le mot allemand Reuter, Reutter ou Reuters désigne un défricheur (du verbe reuten, « essarter ») ou un cavalier (orthographe obsolète du mot Reiter).

 
 Edzard Reuter (1928- ), PDG de Daimler-Benz de 1987 à 1995 ;  
 Émile Reuter (1874-1973), homme politique et avocat luxembourgeois ;
  (1867–1951), entomologiste finlandais, spécialiste des Lépidoptères ;
 Ernst Rudolf Johannes Reuter (1889–1953), maire de Berlin ouest de 1948 à 1953 ;
 Florence Reuter (1969-), ancienne journaliste d'origine française, devenue personnalité politique belge ;
 Georges François Reuter (1805-1872), naturaliste et botaniste français ;
 James B. Reuter (1916-2012), prêtre jésuite américain, directeur de télévision aux Philippines ;
 Manuel Reuter (1978-), DJ allemand, plus connu sous son nom de scène Manian ;
 Odo Morannal Reuter (1850-1913), entomologiste finlandais, spécialiste des Hémiptères ;
 Ludwig von Reuter (1869-1943), amiral allemand de la Première Guerre mondiale ;
 Milly Reuter (1904-1976),  une athlète allemande, spécialiste du lancer du disque ;
 Paul Julius Baron von Reuter (1816-1899), journaliste et propriétaire de médias britannique d'origine allemande qui créa l'agence Reuters ;
 Paul Reuter (1989-1990), professeur d'université français ;
 Quirin Reuter (1558-1613), théologien, pasteur, professeur et recteur de l'université de Heidelberg ;
 Renan Soares Reuter (1990-), footballeur brésilien ;
 Richard W. Reuter (1918-2005), homme politique et pacifiste américain ;
 Stefan Reuter (1966-), footballeur allemand ;
 Ulrich Reuter (1966-), compositeur et producteur allemand ;
 Walter Reuter (1906-2005), photographe et cinéaste allemand exilé au Mexique ;
 Wolfgang Reuter (1969), homme politique belge.